Con il nome di Matilde de Lacy sono conosciute due nobildonne inglesi del XIII secolo:

Matilde de Lacy (contessa di Gloucester) (1223-1287-1289), figlia di Margaret de Lacy, II contessa di Lincoln, nata Quincy, e di John de Lacy, barone di Pontefract. Sposò Riccardo de Clare, VI conte di Gloucester e V conte di Hertford.

Matilde de Lacy (baronessa Geneville) (1230-1304, figlia di Gilbert de Lacy (1202-1230) e di Isabella Bigod, sposata una prima volta con Pierse de Genève e una seconda con Geoffrey de Geneville, I barone Geneville.